Алексе́й Ко́лосов:
 Колосов, Алексей Сергеевич (род. 1958) — российский джазовый композитор, историк и теоретик музыки, радиоведущий, журналист, актёр.
 Колосов, Алексей Андреевич (род. 2002) — белорусский хоккеист.
 Колосов, Алексей Иванович (1897—1956) — русский советский писатель, журналист.
 Колосов, Алексей Михайлович (1911—1990) — советский зоолог и охотовед.